SYX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sanya (Cina)